Espanha
Convento de São José (Badajoz)
Mosteiro de São José de Las Batuecas

Portugal
Convento de São José (Évora)
Convento de São José (Lagoa)

Desambiguações de templos